Rada Miasta Poznania III kadencji (1998–2002)

 Przewodniczący: Dariusz Lipiński
Wiceprzewodniczący: I wiceprzewodniczący – Filip Kaczmarek, II wiceprzewodniczący – Antoni Szczuciński (od 20 lipca 1999)
 Sekretarz: Janina Paprzycka, Elżbieta Sikorska, Marcin Ożminkowski, Jacek Kurzyca, Michał Grześ (do 1 grudnia 1999), Jacek Tomczak, Krzysztof Antkowiak (od 1 grudnia 1999; w miejsce M. Grzesia), Sekretarz Miasta Poznań Wojciech Kulak (do 21 września 1999), Dariusz Jędraszak (od 21 września 1999; w miejsce W. Kulaka)

Działalność Rady 
Do najważniejszych osiągnięć Rady należy połączenie Ośrodków Pomocy Społecznej w jeden Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przekształcenie zakładów budżetowych w jednostki budżetowe, uzyskanie terenu Fortu VII, rozpoczęcie przekształcania ZOZ w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

1998

1999

2000

2001

2002

Lista radnych

Przypisy

Bibliografia 
 Radni Miasta Poznania od 1998 w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 Przewodniczący Rady Miasta od 1998 w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 Uchwały Rady Miasta od 1998 w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 Radni Rady Miasta Poznania 1998-2002 w: Kronika Miasta Poznania 1/1999 s. 312-336, fot.

Rada Miasta Poznania
2001 w Poznaniu
2002 w Poznaniu